Сигипранд (Сигибранд; ; умер не ранее 702) — старший сын и наследник  Асти Анспранда.

Биография 
Единственный исторический источник о Сигипранде — «» Павла Диакона.

Сигипранд принадлежал к жившему в Милане знатному . Его родителями были герцог Асти Анспранд и Теодорада. Как старший сын он, вероятно, также был и наследником владений отца. Младшей сестрой Сигипранда была , а братом — Лиутпранд.

На рубеже VII—VIII веков герцог Анспранд был одним из наиболее могущественных лангобардских владетелей. Поэтому в 700 году ему совместно с  Ротаритом было поручено опекунство над малолетним королём Лиутпертом.

Однако в 702 году против власти королевских регентов восстал сам намеревавшийся занять престол герцог Турина Ариперт II. В сражении с ним около Павии Лиутперт, Анспранд и Ротарит потерпели поражение. Герцог Асти смог укрыться в Баварии при дворе герцога Теудебальда, герцог Бергамо бежал в свои владения, а король был пленён и вскоре убит. По приказу ставшего лангобардским монархом Ариперта II под стражу были взяты и все члены семьи Анспранда.

Не сумев схватить герцога Асти, Ариперт II обрушил свой гнев на его близких. По приказу нового короля Сигипранд был ослеплён, а у Теодорады и Ауроны отрезаны нос и уши. Благодаря малолетству, из детей Анспранда казни избежал только Лиутпранд. Ещё один родственник Сигипранда  (его дядя, по отцу или матери — неизвестно) был пострижен и впоследствии стал епископом Павии.

Дальнейшая судьба Сигипранда неизвестна. Возможно, он уже умер к 712 году, когда его отец смог возвратиться на родину и овладеть лангобардским престолом. В средневековых источниках не сообщается, был ли Сигипранд женат и были ли у него дети. По мнению некоторых авторов, его сыном был Гильдепранд, которого Павел Диакон называл племянником короля Лиуптранда (). Однако достоверность этого предположения вызывает сомнения.

Примечания 

Родившиеся в VII веке
Умершие в VIII веке
Знать Лангобардского королевства
Насильно ослеплённые